„Динамо Дрезден“ () е германски футболен клуб от гр. Дрезден. Основан е на 12 април 1953 г. като Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.

История 
През 1950 г. най-популярният дрезденски клуб – „Фридрихщад“, губи в решаващия мач на Оберлигата на ГДР срещу своя пряк конкурент за шампионата отбора на „Хорх“, Цвикау. Фанатичните дрезденски фенове счели, че тази загуба е дело на задкулисни интриги, устроили невероятни погроми из града. В резултат от последвалите събития футболните дейци на ГДР разформирали клуба. Остатъците от отбора се обединили с „Табак“, Дрезден през април 1950 г., а част от играчите емигрирали във ФРГ.

Успехи 
ГДР-Премиер лига:
 Шампион (8): 1953, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1989, 1990
Купа на ГДР:
 Носител (7): 1952, 1971, 1977, 1982, 1984, 1985, 1990
Германска обединена купа:
 Носител: 1990
Саксонска Купа:
 Носител (3): 2003, 2007, 2009

Динамо в Европа

Известни играчи 
  Клаус Замер (1965 – 1975)
  Маттиас Замер (1985 – 1990)
  Йенс Йеремис (1986 – 1995)
  Улф Кирстен (1983 – 1990)
  Ханс-Юрген Крайше (1964 – 1977)
  Олаф Маршал (1994 – 1995)
  Александр Циклер (1980 – 1993)
  Ралф Хауптман (1987 – 1993)
  Ханс-Юрген Дьорнер (1967 – 1985)
  Андреас Засен (1994 – 1995)
  Марк Шварцер (1994 – 1995)
  Джошуа Кенеди (2004 – 2006)
  Станислав Черчесов (1993 – 1995)
  Йони Екстрьом (1994 – 1995)
  Мартин Щоклаза (2006 – 2008)
  Клемен Лаврич (2004 – 2005)
  Миран Павлин (1996 – 1997)

Външни препратки 
 Официален сайт ФК

Дрезден
Динамо Дрезден
Динамо Дрезден